IAR est un sigle qui peut désigner :
 Industria Aeronautică Română (en français, Industrie aéronautique roumaine), un constructeur aéronautique roumain qui a conçu les avions suivants :
 IAR CV 11 (1930) ;
 IAR-12 (1932) ;
 IAR-13 (1932) ;
 IAR-14 (1933) ;
 IAR-15 ;
 IAR-16 ;
 IAR 37 ;
 IAR 39 (1939) ;
 IAR-80 (1939) ;
 IAR-81 (1941) ;
 IAR-818 (1960) ;
 IAR-821 (1967) ;
 IAR-823 (1973) ;
 IAR-93 (1974) ;
 IAR-99 (1985).

IAR est un sigle qui peut désigner :
 Aéroport Tounochna, un aéroport russe desservant la ville de Iaroslavl, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports